Dörrenbächer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Dörrenbächer (* 1961), deutscher Politikwissenschaftler
 Heike Dörrenbächer (* 1966), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Rudi Dörrenbächer (1933–2013), deutscher Fußballspieler